В 1714 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Математика 
 Март — Роджер Котс опубликовал в «Философских трудах Королевского общества» статью «Logometrica», в которой:
 впервые дал детальное описание радианной меры углов;
 представил первое доказательство того, что теперь известно как формула Эйлера;
 построил логарифмическую спираль.
 Май — Брук Тейлор опубликовал в «Философских трудах Королевского общества» статью, написанную в 1708 году, в которой описал своё решение проблемы .
 Готфрид Лейбниц обсудил .

Медицина 
 14 апреля — Анна, королева Великобритании, выполнила последнее в истории касание для лечения золотухи.
 Доминик Анель впервые в хирургии использовал тонкий заострённый шприц, названный его именем.
 Герман Бургаве ввёл в Лейденском университете современную систему клинического обучения.
 Впервые опубликованы анатомические гравюры Бартоломео Эустахио, умершего в 1574 году.

Философия 

 Готфрид Лейбниц написал работу «Монадология».

Технологии 
 Генри Милль пытался получить на британский патент на «Машину для расшифровки письма», напоминающую пишущую машинку.

Мероприятия 
 Июль — Парламент Великобритании предложил  для тех, кто может решить проблему точного определения долготы корабля.

Родились 
 21 января — Анна Моранди Манцолини, итальянский анатом и скульптор (умерла в 1774)
 6 января — Персивелл Потт, английский хирург (умер в 1788)
 17 июня — Цезарь Франсуа Кассини, французский астроном и геодезист (умер в 1784)
 6 сентября — Роберт Витт, шотландский врач, автор первого сообщения о случае туберкулёзного менингита (умер в 1766)
 16 октября — Джованни Ардуино, «отец итальянской геологии» (умер в 1795)
 25 октября — Джеймс Бернетт, лорд Монбоддо, шотландский философ и эволюционный мыслитель (умер в 1799)
 19 декабря — Джон Уинтроп, американский астроном (умер в 1779)
 31 декабря — Арима Ёриюки, японский математик (умер в 1783)
 дата неизвестна — Александр Уилсон, шотландский хирург, астроном, метеоролог и математик, основатель словолитни (умер в 1786)

Умерли 
 5 октября — Кайбара Эккен, японский врач и философ (род. в 1630)
 1 ноября — Джон Рэдклифф, английский врач и благотворитель (род. в 1652)
 5 ноября — Бернардино Рамадзини, итальянский врач (род. в 1633)

Примечания

См. также